Hendler peut se référer à :

Patronyme 
 Daniel Hendler (1976-), acteur et réalisateur uruguayen ;
  (1918-2007), réalisateur artistique et lyriciste américain ;
  (1957-), chercheur américain en intelligence artificielle ;
 Lauri Hendler (1965-), actrice américaine ;
  (1939-), slaviste, compositeur et musicologue autrichien ;
  (1947-), juriste et professeur allemand ;
  (1978-), réalisateur américain ;
  (1992-), joueuse de tennis belge.

Voir aussi